Bert Swart (1956-2017), Nederlands politicus
Bert Swart (1941-2011), Nederlands rechtsgeleerde
Bonje Cornelia Swart (1949), Nederlands zangeres
Carlo de Swart, voorzitter van de voetbalclub Feyenoord van 1989 tot 1990
Charles Swart (1894-1982), laatste gouverneur-generaal van de Unie van Zuid-Afrika, eerste president van de Republiek van Zuid-Afrika
Harrie de Swart (1944), Nederlands filosoof
Henri Nicolas Alfred Swart (1863-1946), Nederlands generaal
Jacco Swart (1966), Nederlands sportbestuurder
Jan Swart (1495-1563), Nederlands Renaissance kunstshilder van Groningen
Koenraad Wolter Swart (K. W. Swart) (1916-1992), Nederlands historicus
Lammert Swart (1847-1909), Nederlands luitenant-generaal
Pieter de Swart (1709-1772), Nederlands architect
Riekje Swart (1923-2008), Nederlands galeriehoudster
Sander Swart, Nederlands acteur
Sjaak Swart (1938), Nederlands voormalig voetballer
Stephen Swart (1965), Nieuw-Zeelands voormalig wielrenner
Ton de Swart (1962), Nederlands politicus
Yori Swart (1989), Nederlands singer-songwriter

Zie ook
Zwart
Schwartz
Schwarz